Johrenia aurea är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Benedict Balansa. Johrenia aurea ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aurea